Anstand steht für:

 Anstand, „gute Sitte“ im Benehmen
 Anstand (Jagd), Jägersprache für die das Wild erwartende Positionierung eines Jägers

Siehe auch:

 Nürnberger Anstand (Religionsfrieden 1532)
 Frankfurter Anstand (Religionsfrieden 1539)
 Eine fast anständige Frau
 Anständig essen
 Aufstand der Anständigen
 Anstehen